Grumo is de naam van enkele Italiaanse en Zwitserse plaatsen:

 Grumo Appula, in de provincie Bari
 Grumo Nevano, in de provincie Napels
 Grumo in San Michele all'Adige (Trente), een deelgemeente (frazione)
 Grumo in Blenio, in Ticino in het Italiaanstalige deel van Zwitserland